Александр Анатольевич Романьков (; род. , Корсаков, Сахалинская область, РСФСР, СССР) — советский спортсмен, специализировался в фехтовании на рапире, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1974). Выступал за «Динамо» (Минск).

Биография 

Александр Романьков пришёл в секцию фехтования  в Минске. Всю свою карьеру он занимался у одного тренера — Эрнста Асиевского, которого считал своим вторым отцом. В 1970 году на чемпионате мира среди молодёжи занял 12-е место. Большие успехи пришли в 1973 году Романьков выиграл чемпионат страны и отобрался в сборную СССР. В следующем году он выигрывает индивидуальное первенство на чемпионате мира в Гренобле.

В 1976 году Александр выиграл серебро на Олимпийских играх в Монреале. В дополнительном поединке за золото советский фехтовальщик уступил итальянцу Фабио дель Зотто. В 1980 году в Москве стал серебряным призёром в командных соревнованиях и бронзовым в личном первенстве. Победитель Олимпийских игр 1988 года в команде и обладатель «бронзы» в личном первенстве. Александр Романьков чемпион мира 1974, 1977, 1979, 1982 и 1983 в личном зачете и в 1974, 1979, 1981, 1982 и 1989 в команде. Семнадцатикратный чемпион СССР.

В 1985 году Александр Романьков был награждён призом Робера Фейерика, вручаемым FIE лучшему фехтовальщику мира, с формулировкой «за интеллект и высокие моральные качества, что способствует распространению популярности фехтования в мире».

В 1992 году работал тренером-консультантом в Южной Корее. Однако на одной из тренировок надорвал ахилл, из-за чего вынужден был пропустить Олимпиаду в Барселоне.

В 1993 году Романьков закончил спортивную карьеру. Окончил Белорусский ГИФК, преподаватель физвоспитания. Занимал пост президента белорусской федерации фехтования, старший тренер сборной команды рапиристов Беларуси.

Семья 

Жена — Тамара, мастер спорта по спортивной стрельбе. Имеет 2 детей — сына Андрея и дочь Елену.

Государственные награды 

Награждён орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и двумя медалями «За трудовую доблесть».

Примечания

Ссылки 

 Alexandr Romankov

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики Белоруссии
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы СССР по фехтованию
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Заслуженные деятели физической культуры Белорусской ССР
Персоналии:Корсаков